A cappella – relativo a un brano musicale eseguito o da eseguire con le sole voci o per estensione relativo a un coro che esegue brani musicali "a cappella"
Acapella – dispositivo medico
Acapella – brano della cantante statunitense Kelis
Acapella – brano del duo musicale statunitense Karmin
 Acapella – singolo di Duki del 2020

Altri progetti